Les 500 miles d'Indianapolis 2014 se sont déroulés le dimanche  sur l'Indianapolis Motor Speedway.

Grille de départ 
(R) = Rookie aux 500 miles d'Indianapolis; (V) = Ancien vainqueur des 500 miles d'Indianapolis

Classement de la course

Articles connexes 
 IndyCar Series 2014

Liens externes 
  Site officiel de l'IndyCar

Indianapolis 500
Sport automobile en 2014
Sport aux États-Unis en mai 2014